Funkoff (talvolta anche Funk Off) – gruppo musicale italiano
 Funk Off – brano dei Big Boys del 1983, dall'album Lullabies Help the Brain Grow